Vernet ist der Name folgender geographischer Begriffe:

 Vernet, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne

 Vernet-la-Varenne, französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Vernet-les-Bains, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales
 mehrere französische Gemeinden mit dem Namen Le Vernet
 Vernet (Risle), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Risle
 ein Sammel- und Deportationslager des Vichy-Regimes, siehe Le Vernet (Internierungslager)

Vernet ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Vernet Basualdo (* 1982), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Antoine Charles Horace Vernet (1758–1836), französischer Maler
 Claude Joseph Vernet (1714–1789), französischer Maler
 Daniel Vernet (1945–2018), französischer Politikwissenschaftler, Journalist und Autor
 Horace Vernet (1789–1863), französischer Maler
 Jacob Vernet (1698–1789), Genfer evangelischer Theologe, Philosoph und ein Wegbereiter der Aufklärung in der Schweiz
 Juan Vernet (1923–2011), spanischer Arabist und Wissenschaftshistoriker
 Just-Émile Vernet (1894–1991), französischer Autorennfahrer
 Louis Vernet (19. oder 20. Jahrhundert), französischer Bogenschütze
 Luis Vernet (1791–1871), erster argentinischer Inselkommandant auf den Falklandinseln
 Philippe Vernet (* 1961), französischer Bahnradsportler
 Placide Vernet (1922–2018), französischer römisch-katholischer Priester, Trappist und Ordenshistoriker
 Thierry Vernet (1927–1993), Schweizer Maler, Zeichner, Kupferstecher, Illustrator und Bühnenbildner

Siehe auch:
 Vernet-Syndrom
 Verney